Filtsch:
 Johann Filtsch (1753-1836), pastor luteran al Sibiului, membru corespondent al Academiei de Științe din Göttingen
 Carl Filtsch (1830-1845), muzician din Sebeșul Săsesc
 Samuel Filtsch (secolul al XIX-lea), tipograf sas din Sibiu

Nume de familie din Transilvania